Emmanuel Chaumié (1890-1934), homme politique et directeur de l'Aviation civile, tué dans l'accident du Dewoitine D 332 L'Émeraude
 Joseph Chaumié (1849-1919), homme politique français né le  et décédé le 
 Pierre Chaumié (1880-1966), homme politique et résistant français
 Jacques Chaumié (1877-1920), homme politique français